Театр имени Наталии Сац:
 Государственный академический русский театр для детей и юношества имени Наталии Сац в Алма-Ате.
 Детский музыкальный театр имени Наталии Ильиничны Сац в Москве.